Chiesa di Santa Maria Regina Apostolorum – chiesa di Roma
 Pontificio ateneo Regina Apostolorum – università di Roma
 Regina Apostolorum – titolo cardinalizio